Александра Возняк — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка турнира — Елена Докич — не защищала свой титул.

Общая информация 
До турнира в Ванкувере Джейми Хэмптон не принимала участие в соревнованиях профессионального тура с середины мая, когда в финале квалификации Roland Garros уступила всё той же Александре Возняк.

Посев 

  Моника Никулеску (Второй раунд, отказ)
  Энн Кеотавонг (Второй раунд)
  Ирина Фалькони (Полуфинал)
  Элени Данилиду ''(Полуфинал)

<li>  Мисаки Дои (Первый раунд)
<li>  Алисон Риск (Первый раунд)
<li>  Стефани Дюбуа (Второй раунд, отказ)
<li>  Урсула Радваньская (Четвертьфинал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2011